ILP se može odnositi na:

 Paralelizam na nivou naredbe, 
 Celobrojno programiranje,